Plusieurs navires de l'US Navy ont été nommés USS Valley Forge :

 l' est un porte-avions de classe Essex, brièvement nommé USS Valley Forge durant sa construction entre 1944 et 1945 ;
 l' est un porte-avions de classe Essex lancé en 1945 ;
 l' est un croiseur de classe Ticonderoga lancé en 1984.

Valley Forge